Markt 7 steht für:

 Markt 7 (Dettelbach)
 Markt 7 (Neustrelitz)
 Markt 7 (Quedlinburg)
 Markt 7 (Wittenburg)